Tibasosa kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tibasosa (ort), Boyacá, 
 Tibasosa (kommun), Boyacá,